Apostolisch Paleis, de huidige woonplaats van de paus in Rome, Vaticaanstad
Palais des Papes, de woonplaats van de pausen in Avignon tijdens de Babylonische ballingschap der pausen van 1309-1377